Federica di Prussia (1796-1850) – duchessa consorte di Anhalt-Dessau
 Federica Carlotta Ulrica di Prussia (1767-1820) – principessa di Hannover e duchessa di Brunswick e Luneburgo e successivamente, per matrimonio, principessa del Regno Unito e duchessa di York e Albany
 Federica Luisa di Prussia (1714-1784) – nobile prussiana, Margravia di Brandeburgo-Ansbach
 Federica Luisa d'Assia-Darmstadt (1751-1805) – principessa d'Assia-Darmstadt per nascita, e regina di Prussia per matrimonio